Büller oder Bueller ist der Familienname folgender Personen:

 Carl William Büller (auch Karl Wilhelm Büller; 1851–1923), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Ernst von Büller (1829–1910), deutscher Generalmajor

 Harry R. Büller (auch Harry R. Bueller; * 1952), niederländischer Mediziner und Hochschullehrer
 Michael Stoffregen-Büller (* 1939), deutscher Journalist und Autor
 Vera Büller (Schauspielerin), deutsche Schauspielerin 
 Vera Bueller (Journalistin) (Vera Buellerion), Schweizer Journalistin und Autorin
 William Büller (auch Karl Wilhelm Büller; 1876–1950), deutscher Schauspieler, Regisseur und Theaterintendant